Peyron ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Peyron (1785–1870), italienischer Orientalist und Sprachforscher
 Blanche Peyron (1867–1933), französische Heilsarmee-Offizierin und Gründerin des Palast der Frauen in Paris
 Bruno Peyron (* 1955), französischer Segler
 Loïck Peyron (* 1959), französischer Segler